Die Liste der Bodendenkmäler in Sendenhorst enthält die denkmalgeschützten unterirdischen baulichen Anlagen, Reste oberirdischer baulicher Anlagen, Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens und paläontologischen Reste auf dem Gebiet der Stadt Sendenhorst im Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen (Stand: Juli 2021). Diese Bodendenkmäler sind in Teil B der Denkmalliste der Stadt Sendenhorst eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Sendenhorst

Weblinks 
 Denkmalliste B. der Stadt Sendenhorst (Stand: 20. Juli 2021)

Sendenhorst
!Sendenhorst
Sendenhorst